Филомено Мата има више значења:

 Филомено Мата (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Општина Филомено Мата (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Филомено Мата (Филомено Мата, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику